Chiesa di Nostra Signora del Pilar a Santa Cruz de Tenerife
 Chiesa di Nostra Signora del Pilar a Tempio Pausania
 Chiesa di Nostra Signora del Pilar a Villamassargia
 Oratorio della Madonna del Pilar a Casatico

Pagine correlate 
 Nostra Signora del Pilar